Boulogne kan syfta på:

 Boulogne, Vendée – en kommun i departementet Vendée i regionen Pays de la Loire
 Boulogne-Billancourt – en förort till Paris i departementet Hauts-de-Seine
 Boulogne-sur-Mer – en stad och kommun i departementet Pas-de-Calais 
 Bois de Boulogne – en park i Paris nära Boulogne-Billancourt
 Boulogne (flod) – biflod till Loire i regionen Pays de la Loire
  Boulogne – ett för detta grevskap vid Engelska kanalen, se Boulonnais (provins)